Amt Bruchsal bezeichnete im Laufe der Geschichte folgende unterschiedliche Amtsbezirke als Verwaltungseinheiten verschiedener staatlicher Einheiten:

 Landfautei am Bruhrain des Hochstifts Speyer
 Oberamt Bruchsal des Hochstifts Speyer
 Vizedomamt Bruchsal des Hochstifts Speyer
 Oberamt Bruchsal in Baden
 Bezirksamt Bruchsal in Baden
 Landkreis Bruchsal in Baden bzw. Baden-Württemberg